Julio Ríos, puede hacer referencia a las siguientes personas:

Julio Ríos Angüeso (1881-1983), fue un aviador militar español.
Julio Ríos Calderón (1965), es un  periodista, escritor, columnista y empresario boliviano.
Julio Ríos Gallego (1973), es un ingeniero civil, profesor de matemática y física colombiano. 
Julio Ríos Corbo, relator, autor y periodista deportivo uruguayo.